Продюсер () — южнокорейский телесериал 2015 года, В главных ролях Чха Тхэ Хён, Ким Су Хён, Кон Хё Джин и IU. Выход в эфир с 15 мая по 20 июня 2015 года, на канале KBS2.

В ролях 
 Ким Су Хён — Пэк Сын Чхан
 Чха Тхэ Хён — Ра Джун Мо
 Кон Хё Джин — Так Е Джин
 IU — Синди

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Продюсер на KBS World
 Продюсер на Hancinema
 

Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2015 года
Программы телеканала Korean Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке